

Користівка — вузлова залізнична станція Знам'янської дирекції Одеської залізниці.
 Користівка — колишнє село в Кіровоградській області.
 Користівка — річка в Олександрійському районі Кіровоградської області.